De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2016. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Loting 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3
| RD1 = Eerste ronde 4-6 maart
| RD2 = Kwartfinale 15-17 juli
| RD3 = Halve finale16-18 september
| RD4 = Finale 25-27 november

| RD1-header01= Birmingham, hardcourt (i)
| RD1-team01=  Groot-Brittannië
| RD1-score01=3
| RD1-team02= 
| RD1-score02= 1
| RD1-header02=Belgrado, hardcourt (i)
| RD1-team03= | RD1-score03= 3
| RD1-team04= 
| RD1-score04=2

| RD1-header03= Pesaro, gravel (i)
| RD1-team05= 
| RD1-score05= 0
| RD1-team06= | RD1-score06= 5
| RD1-header04= Gdańsk, hardcourt (i)
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 2
| RD1-team08= | RD1-score08=3

| RD1-header05= Baie-Mahault, gravel
| RD1-team09= | RD1-score09= 4
| RD1-team10= 
| RD1-score10= 0
| RD1-header06= Hannover, hardcourt (i)
| RD1-team11= 
| RD1-score11= 2
| RD1-team12= '''
| RD1-score12=3

| RD1-header07= Melbourne, gras
| RD1-team13= 
| RD1-score13= 1
| RD1-team14= Eerstgenoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

Eerste ronde

Groot-Brittannië vs. Japan

Murrays overwinning over Nishikori was met 4 uur en 54 minuten zijn langste wedstrijd uit zijn carrière tot dan toe, samen met de US Open finale van 2012.

Servië vs. Kazachstan

Italië vs. Zwitserland

Polen vs. Argentinië

Frankrijk vs. Canada

Duitsland vs. Tsjchië

Australië vs. Verenigde Staten

België vs. Kroatië

Kwartfinales

Servië vs. Groot-Brittannië

Italië vs. Argentinië

Tsjechië vs. Frankrijk

Verenigde Staten vs. Kroatië

Halve finales

Groot-Brittannië vs. Argentinië

Kroatië vs. Frankrijk

Finale

Kroatië vs. Argentinië